Il doppio femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Arantxa Sánchez Vicario e Helena Suková che hanno battuto in finale Gigi Fernández e Jana Novotná 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Jana Novotná (finale)
 Arantxa Sánchez Vicario /  Helena Suková (Campionesse)
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (semifinali)
 Patty Fendick /  Mary Joe Fernández (semifinali)

 Gretchen Magers /  Robin White (primo turno)
 Mercedes Paz /  Anne Smith (quarti di finale)
 Manon Bollegraf /  Lise Gregory (secondo turno)
 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1991